Camerin ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Elena Camerin (* 1982), italienische Tennisspielerin
 Marcello Camerin (* 1975), deutscher Autor, Dozent, Musiker und Unternehmer